El Serrat del Puig, de vegades anomenat Serrat del Pou per confusió fonètica amb el francès, és un petit massís de 238 metres d'altitud que es troba en el terme comunal de Santa Coloma de Tuïr, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord.

Està situat en el centre del terme comunal, damunt i al nord-oest del poble de Santa Coloma. És un contrafort dels Aspres, continuació cap al sud-est del Causse.

Referències 

Muntanyes del Rosselló
Santa Coloma de Tuïr